Хагиги — фамилия. Известные носители:
 Хагиги, Али-Реза (род. 1988) — иранский футбольный вратарь.
 Хагиги, Реза (род. 1989) — иранский футболист.
 Джаханшах (1397—1467) — правитель государства Кара-Коюнлу с 1435 года по 1467 год и поэт, писавший под псевдонимом Хагиги.